Can Vives (Cabrils), masia del  a Cabrils (Maresme)
 Can Vives (Castellfollit del Boix), 
 Can Vives (la Selva de Mar), edifici d'origen medieval, reformat en època moderna, de la Selva de Mar (Alt Empordà)
 Can Vives (Sant Fruitós de Bages), antiga colònia tèxtil, també coneguda com La Fàbrica del Pont Vell (Sant Fruitós de Bages)
 Can Vives de Rocacorba,